Zambra hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Zambra (España), pedanía del municipio de Rute, provincia de Córdoba (Andalucía);
 Nacimiento de Zambra, pedanía del municipio de Rute, provincia de Córdoba (Andalucía);
 Museo de Zambra, museo gitano en la ciudad española de Granada;
 Zambra (Italia), localidad;

Cultura

 Zambra Mora, danza flamenca;
 Zambra, fenómeno musical y cultural ;
 Zambra, palo flamenco;
 Tablao Zambra, un local de espectáculos flamencos en Madrid;

Personas
 Alejandro Zambra, escritor chileno.